Mesomyzostoma är ett släkte av ringmaskar. Mesomyzostoma ingår i ordningen Myzostomida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Mesomyzostoma